A Equipe Iugoslava de Copa Davis representou a Iugoslávia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo, entre os anos de 1927 e 1992.

Após a divisão do país, ficou assim dividida a equipe:

 Equipe Sérvia-montenegrina de Copa Davis, herdeira dos resultados, que depois viraria a Equipe Sérvia de Copa Davis, a partir de 2007;
 Equipe Croata de Copa Davis;
 Equipe Eslovena de Copa Davis;
 Equipe Macedônia de Copa Davis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe iugoslava)

Iugoslávia